Le tournoi de tennis d'Espagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier III, se dispute à Madrid du 22 au .

Gala León García remporte le simple dames. En finale, elle bat Fabiola Zuluaga, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours 
Deux équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Espagne
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Espagne
Compétition de tennis à Madrid
Sport en Espagne en 2000
Espagne